Aleksander Wojciechowski (1904–1981) – polski krajoznawca
 Aleksander Wojciechowski (1922–2006) – polski historyk sztuki
 Aleksander Wojciechowski (1930–1984) – polski poeta
 Aleksander Wojciechowski (ur. 1949) – polski trener wioślarstwa